Il Premio l'angelo azzurro (Der Blaue Engel Filmpreis) è stato un premio assegnato fino al 2005 dalla giuria internazionale del Festival di Berlino, sponsorizzato dalla AGICOA (Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles).

Inaugurato nel 1993 e riferito al celebre film del 1930 L'angelo azzurro di Josef von Sternberg, il premio era conferito al miglior film europeo tra quelli in concorso.

Albo d'oro

Anni 1990 
 1993: Le jeune Werther, regia di Jacques Doillon  
 1994: Il giudice ragazzino, regia di Alessandro Di Robilant  
 1995: La lunga estate di Otto (Ti kniver i hjertet), regia di Marius Holst  
 1996: Passioni proibite (Lust och fägring stor), regia di Bo Widerberg  /
 1997: Segreti del cuore (Secretos del corazón), regia di Montxo Armendáriz  //
 1998: Left Luggage, regia di Jeroen Krabbé  ///
 1999: Viaggio verso il sole (Günese Yolculuk), regia di Yeşim Ustaoğlu  //

Anni 2000 
 2000: Il silenzio dopo lo sparo (Die Stille nach dem Schuß), regia di Volker Schlöndorff  
 2001: Intimacy - Nell'intimità (Intimacy ), regia di Patrice Chéreau  ///
 2002: Minor Mishaps (Små ulykker), regia di Annette K. Olesen  /
 2003: Good Bye, Lenin!, regia di Wolfgang Becker  
 2004: Alle prime luci dell'alba (Om jag vänder mig om), regia di Björn Runge  
 2005: Paradise Now, regia di Hany Abu-Assad  ////

Note

Collegamenti esterni 
 

Premi del Festival di Berlino
Premi cinematografici speciali